Мертола  — португальська власна назва.

Топоніми

Мертола — муніципалітет
 Мертола (парафія)